Elf steht für:
 Elf, natürliche Zahl
 11, das Jahr 11 nach Christus
 11 v. Chr., das Jahr 11 vor Christus
 Elf(e), Fabelwesen, siehe Elfen
 Elf (Blitz), Naturphänomen in der Meteorologie
 Elf (Hirakata Park), Achterbahn im Hirakata Park
 Elf Island, Insel der Aleuten
 Elf Aquitaine, französisches Mineralölunternehmen
 Elf, umgangssprachlich für Fußballmannschaft
 Elf-Rennmaschine

Kultur:
 Elf, Originaltitel des Films Buddy – Der Weihnachtself von Jon Favreau
 11 (Fernsehserie), argentinische Fernsehserie
 Elf (deutsche Band), deutsche Punkband
 Elf (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband

Personen:
 Elf, Spitzname und Pseudonym von Michael Mayer (Gitarrist), deutscher Punkgitarrist und -sänger
 Mark Elf (* 1949), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Renate Elf (* 1947), deutsche Richterin

ELF steht als Abkürzung für:
 Early Long Flight, Test eines Langstreckenfluges eines neuen Flugzeugmodells
 Earth Liberation Front, ökologische Vereinigung
 Einsatzleitfahrzeug, Fahrzeugtyp bei den Feuerwehren in Österreich
 Electron Localization Function, Methode in der Computerchemie
 Electronic Life Form, elektronische Lebensform
 ELF Cup, Fußballmeisterschaft in Nordzypern
 Englisch als Lingua Franca, Status des Englischen als Weltsprache
 Erblastentilgungsfonds, deutsches Sondervermögen
 Erisian Liberation Front, fiktive Bewegung aus der Illuminatus-Reihe
 Eritreische Befreiungsfront, politische Vereinigung in Eritrea
 European Lacrosse Federation, Europäischer Lacrosse-Verband
 European League of Football, American-Football-Liga in Europa
 European Locksmith Federation, europäischer Schlosserverband
 Executable and Linking Format, binäres Dateiformat
 , Skriptsprache u. a. des Applixware-Office-Pakets
 Extremely Low Frequency, Frequenzbereich des elektromagnetischen Spektrums
 Flughafen al-Faschir im Sudan (IATA-Code)

Siehe auch:
 Linie 11
 Elfe
 Elfen (Begriffsklärung)
 Elfchen
 Elflein
 ELV
 Elf Jahre und ein Tag
 Elf Jahre alt
 XI

Abkürzung